Jolanda di Savoia - comune italiano in provincia di Ferrara
Iolanda Margherita di Savoia - figlia del Re d'Italia Vittorio Emanuele III
Iolanda di Francia - moglie di Amedeo IX di Savoia